Jeff Smith nebo Jeffrey Smith může být:

 Jeff Smith (boxer) (1891–1962) – americký boxer
 Jeffrey G. Smith (1921–2021) – americký generál
 Jeffrey M. Smith (* 1958) – americký politik a aktivista